Рјечка може бити:

 Рјечка (Банска Бистрица), насељено мјесто у округу Банска Бистрица, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Рјечка (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република